Гіперіон (дерево) — найвище дерево в світі
 Гіперіон — титан з давньогрецької міфології
 одне з імен бога сонця Геліоса, яке часто зустрічається в «Одіссеї»;
 Гіперіон — син Пріама;
 Гіперіон — син Агамемнона, останній мегарський цар.
 Гіперіон — супутник Сатурна
 Гіперіон — фантастичний роман Дена Сіммонса з циклу «Пісні Гіперіона».